Юсухара (Коті)
Святилище Юсухара-Хачіман
Архів святилища Юсухара-Хачіман